Paulskloster (Pauluskloster, St.-Pauls-Kloster) werden Klöster des Hl.-Paulus-des-Apostel-Patroziniums genannt.

Liste bekannter Paulsklöster 
Deutschland
 Kloster St. Pauli (Brandenburg an der Havel) 
 Paulskloster vor Bremen (ehemaliges Benediktinerkloster, abgegangen)
 Franziskanerkloster St. Paul (Eisenach), Eisenach
 Paulskloster auf dem Domberg in Erfurt (abgegangen)
 Kloster Sankt Paul Freising (Bayern), 1802 aufgelöst
 Paulskloster (Halberstadt)
 Kloster St. Pauli (Minden) 
 Kloster St. Paul/Graukloster (Schleswig), Franziskaner, 1528/29 aufgehoben
Griechenland
 Kloster Agiou Pavlou, Athos

Österreich
 Stift St. Paul im Lavanttal in der Gemeinde Sankt Paul in Kärnten (Benediktinerkloster)

England
 Kloster Monkwearmouth-Jarrow, Northumbria

Frankreich
Abtei Saint-Paul (Besançon), Benediktinerkloster 
Abtei Saint-Paul de Cormery
 St.-Pauls-Kloster in Verdun
 Abtei Saint-Paul-de-Mausole, Saint-Rémy-de-Provence

Niederlande
 Paulskloster in Antwerpen (ehemaliges Dominikanerkloster)
 Sint Paulusabdij (Utrecht)

Ungarn
 Paulskloster in Ábrahámhegy (Ruine) im Kreis Tapolca

Siehe auch 
 Pauliner
 Liste der Paulanerklöster
 Paulskirche

 
Kloster, Paul